Regal Princess steht für:

 Regal Princess, früherer Name der Satoshi, ein Schiff von Ocean Builders 
 Regal Princess (Schiff, 2014), ein Kreuzfahrtschiff der Princess Cruises